

Osoby 
 Bernd von Arnim (1899–1946) – niemiecki językoznawca, slawista
 Bernd von Arnim-Criewen (1850–1939) – pruski polityk
 Bernd von Arnim (1885–1917) – niemiecki oficer marynarki

Inne 
 Z11 „Bernd von Arnim” – niemiecki niszczyciel z okresu II wojny światowej

Przypisy